Меса дел Пино има више значења:

 Меса дел Пино (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Пино (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса дел Пино (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику